Jakubowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Jakubowo, dans le powiat de Bydgoszcz ;
 du village de Jakubowo, dans le powiat de Sępólno.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Jakubowo, dans le powiat de Szamotuły ;
 du village de Jakubowo, dans le powiat de Wągrowiec.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Jakubowo, dans le powiat de Chojnice ;
 du village de Jakubowo, dans le powiat de Kwidzyn.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Jakubowo, dans le powiat de Mrągowo ;
 du village de Jakubowo, dans le powiat d'Ostróda.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 du village de Jakubowo.